Conopodium mutabile är en flockblommig växtart som beskrevs av Miegev. Conopodium mutabile ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
mutabile